Fahrzeughalter steht für:
 Halter eines Kraftfahrzeugs, siehe Fahrzeughalter
 Halter eines Luftfahrzeugs, siehe Luftfahrzeughalter
 Halter eines Wasserfahrzeugs, siehe Wasserfahrzeughalter
 Halter eines Schienenfahrzeugs, siehe Schienenfahrzeughalter